Hudong Xincun är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 13 kilometer öster om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Hudong Xincun är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shanghai,  km väster om Hudong Xincun. Runt Hudong Xincun är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina